Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1984 — 52-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стала минская «Орбита», обыгравшая в финале могилёвское «Торпедо».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1984 году
Спорт в Белоруссии в 1984 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу